Jaśkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Jaśkowice (Skawina), Woiwodschaft Kleinpolen

Woiwodschaft Oppeln:
 Jaśkowice (Byczyna)
 Jaschkowitz (polnisch Jaśkowice)

Woiwodschaft Schlesien:
 Jaśkowice (Orzesze), Stadtteil von Orzesze ( Jaschkowitz)
 Jaśkowice (Zbrosławice) (Jaschkowitz)

Siehe auch: 
 Jaśkowice Legnickie (Jeschkendorf)